

Patronyme 

 Houmane Jarir (1944-2018), footballeur international marocain.

Pseudonyme 

 Jarir, un poète arabe de l'époque omeyyade, né dans les années 640 et mort en 728 ou 729.

Divers 
 , une librairie saoudienne implantée au Moyen-Orient ;
 Ouled Jarir, des nomades arabes de la région du Tafilalet au sud-est du Maroc et de Béchar dans le sud-ouest de l'Algérie.

Prénom 
 
Patronyme marocain